Weilheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weilheim in Oberbayern, Bayern, Oberbayern, 
 Weilheim, Baden-Württemberg – kommun iLandkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Weilheim an der Teck, stad i Baden-Württemberg,